Именем изобретателя А. С. Попова названы малая планета (№ 3074), объект лунного ландшафта обратной стороны Луны, музеи, учебные заведения, институты, предприятия, улицы, теплоход, премии, медали, дипломы. Ему воздвигнуты памятники в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Рязани, Краснотурьинске, Котке (Финляндия), Петергофе, Кронштадте, на о. Гогланд и в других местах.

Музеи 
 Музей радио им. А. С. Попова, г. Екатеринбург
 Мемориальный музей А. С. Попова, г. Краснотурьинск
 Мемориальный музей изобретателя радио А. С. Попова, г. Кронштадт
 Музей-кабинет и музей-квартира А. С. Попова, г. Санкт-Петербург, ЛЭТИ
 Центральный музей связи имени А. С. Попова, г. Санкт-Петербург

Школы 
 Школа связи, г. Кронштадт
 Средняя школа в Одинцовском районе Московской обл.
 Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2 (г. Далматово, Курганская область)
 Удомельская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. С. Попова

Учебные, научные заведения и общества 
 Институт радиовещательного приёма и акустики им. А. С. Попова (ИРПА им. А. С. Попова) в Ленинграде/Санкт-Петербурге
 Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова (НТОРЭС)
 Военно-морской институт радиоэлектроники им. А. С. Попова (ВМИРЭ), в прошлом — Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники (ВВМУРЭ) имени А. С. Попова в Петергофе
 Одесский электротехнический институт связи (ныне Одесская Национальная Академия Связи им. А. С. Попова)
 Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова в Одессе
 Рязанский государственный радиотехнический университет
 Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова (Екатеринбург)
 Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова

Предприятия 
 Омское производственное объединение «Радиозавод им. А. С. Попова»
 Завод аппаратуры связи им. А. С. Попова, г. Нижний Новгород
 Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова
 Рижский радиозавод имени А. С. Попова «Радиотехника», г. Рига (ныне — Radiotehnika RRR)
 ОАО «Институт радиовещательного приема и акустики имени А. С. Попова»

Памятники 
 Памятник А. С. Попову, г. Нижний Новгород, музей Радиофизики
 Памятник А. С. Попову, г. Екатеринбург, сквер Попова на улице Пушкина
 Памятник А. С. Попову, г. Ростов-на-Дону, Радиочастотный Центр ЮФО
 Памятник А. С. Попову, г. Краснотурьинск
 Памятник А. С. Попову, г. Петергоф, ВВМУРЭ, главный вход
 Памятник А. С. Попову, г. Петергоф, ВВМУРЭ, вход с бульвара Разведчика
 Памятник А. С. Попову, г. Санкт-Петербург
 Памятник А. С. Попову , г. Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», главный вход, во дворе пятого корпуса. Скульптор М. Т. Литовченко
 Памятник А. С. Попову, г. Москва, Аллея учёных, Воробьёвы горы, МГУ им. М. В. Ломоносова
 Памятник А. С. Попову, г. Рязань, у главного входа в Рязанский государственный радиотехнический университет
 Памятник А. С. Попову, г. Кронштадт, сквер у мемориального музея изобретателя радио А. С. Попова
 Памятник А. С. Попову, г. Пермь, архитекторы: Д. Лапшин, Е. Кольцова; художник И. Дымшаков; скульптор А. Матвеев
 Памятник А. С. Попову, г. Саратов, ул. Садовая 7. Скульптор Е. Ф. Тимофеев
 Памятник А. С. Попову, г. Котка, Финляндия
 Памятник А. С. Попову, г. Днепр, ул. Столетова
 Памятник А. С. Попову на территории Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова
 Памятник А. С. Попову, г. Далматово на территории названной в честь изобретателя школы № 2
 Памятник А. С. Попову, г. Омск, территория «Радиозавода им. А. С. Попова»
 Обелиск, памятный камень и стела в честь осуществления в 1900 году изобретателем А. С. Поповым первого практического сеанса радиосвязи, о. Гогланд
 Памятный камень в честь изобретения радио в 1895 году А. С. Поповым, Кронштадт, Тулонская аллея, Яхтенная площадь
 Знак 100 лет радио, г. Севастополь

Памятные доски 
 В Кронштадте, Советская ул., на доме 43 мемориальная доска: «Здесь, в морском собрании, в 1886—1898 гг. выступал с публичными лекциями изобретатель радио А. С. Попов» 1995. Скульптор Сидоренко В. Г. Мрамор, бронза.
 В Кронштадте, Макаровская ул., на доме 1 мемориальная доска: «Здесь, в бывшем морском техническом училище, в 1890—1901 гг. преподавал изобретатель радио А. С. Попов» 1995. Скульптор Сидоренко В. Г. Мрамор, бронза.
 В Кронштадте, Макаровская ул., на доме 1 мемориальная доска: «Здесь, в бывшем минном офицерском классе, работал изобретатель радио А. С. Попов. 1883—1901 гг.» 1945. Мрамор.
 В Кронштадте, Макаровская ул., 1, беседка во дворе мемориальная доска: «Здесь в апреле-мае 1895 г. изобретатель радио А. С. Попов проводил испытания первого в мире радиоприемника» 1945. Мрамор.
 В Кронштадте, Урицкого ул., на доме 35 мемориальная доска: «Здесь жил в 1895—1901 гг. великий русский ученый, изобретатель радио Александр Степанович Попов» 1945. Мрамор.
 В Кронштадте, Аммермана ул., на доме 31 мемориальная доска: «Здесь жил с 1886 по 1898 гг. великий русский ученый, изобретатель радио Александр Степанович Попов» 1974. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, Адмиралтейский проезд, 2. В здании Высшего военно-морское инженерное училища им. Ф. Э. Дзержинского мемориальная доска: «Великий русский ученый, изобретатель радио А. С. Попов преподавал в морском инженерном училище с 1890 по 1900 год». До 1977. Мрамор, бронза.
 В Санкт-Петербурге, набережная Макарова (бывшая Тучкова набережная)на доме 22, в котором в 1901—1902 году жил А. С. Попов, установлена мемориальная доска. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, Профессора Попова ул., на доме 3 мемориальная доска: «В этом доме жил, работал и скончался 31 декабря 1905 г. изобретатель радио А. С. Попов» 1925 — первоначально установлена, 1945 — возобновлена. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, Профессора Попова ул., 5/3. Электротехнический университет, в аудитории мемориальная доска: «В этой аудитории в 1903—1905 гг. читал лекции Александр Степанович Попов» 1959. Арх. Иванов А. И., Геллерштейн Р. И. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, Профессора Попова ул., 5/3. Электротехнический университет, мемориальная доска: «Кабинет изобретателя радио, профессора А. С. Попова. 1901—1905 гг.» 1948. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, Профессора Попова ул., 5/3. Электротехнический университет, мемориальная доска: «Изобретатель радио профессор Александр Степанович Попов в 1905 году был первым выборным директором этого института» 1947. Арх. Смирнов Н. И. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, В. О., Съездовская линия, на доме 31/22, мемориальная доска: «В этом доме в 1901—1902 гг. жил изобретатель радио А. С. Попов» 1947. Смирнов Н. И. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге,Почтамтская ул., 7. Центральный музей связи им. А. С. Попова, вестибюль, мемориальная доска: «1945 г. Центральному музею связи присвоено имя А. С. Попова». Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, В. О., во дворе Санкт-Петербургского государственного университета на здании «для игры в мяч», Университетская наб., 7. мемориальная доска: «Здесь 24 (12) марта 1896 года была отправлена первая в мире радиограмма на приборе, изобретенном А. С. Поповым» 1961. Мрамор.
 В Санкт-Петербурге, В. О., во дворе Санкт-Петербургского государственного университета на здании «Русского физико-химического общества», Университетская наб., 7. мемориальная доска: «Здесь 24 (12) марта 1896 года была принята А. С. Поповым на изобретенном им приборе первая радиограмма» 1961. Мрамор.
 При поддержке Международного союза электросвязи () в Женеве c 5-го по 9 октября 2009 года была проведена Всемирная выставка «Мир телекоммуникаций-2009» (). Среди её мероприятий было открытие памятной доски А. С. Попову в центре управления мировыми коммуникациями.

Населённые пункты 
 Лайково-Попово — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Улицы 
В Рязани городская площадь названа в честь А. С. Попова.

Улицы, названные в честь А. С. Попова, есть во многих населённых пунктах:
 Улица Попова в Екатеринбурге, где он учился,
 Улица Профессора Попова в Санкт-Петербурге, где он жил и работал,
 Улица Попова в Барнауле,
 Улица Попова в Перми.
а также в ряде других городов России, Белоруссии и Украины:
 в Архангельске,
 в Великом Новгороде,
 в Далматово, где он учился,
 в Дзержинске Нижегородской области,
 в Днепродзержинске,
 в Дубне,
 в Запорожье,
 в Иркутске,
 в Казани,
 в Каменске-Уральском,
 в Карпинске (бывшем Богословске)
 в Краснотурьинске, где он родился,
 в Красноярске,
 в посёлке Кратово,
 в Комсомольске-на-Амуре,
 в Кронштадте,
 в Кургане (пос. Рябково),
 в Курске,
 в Магадане,
 в Мариуполе (Приморский район),
 в Миассе,
 в Минске,
 в Москве (ВАО, Сокольники),
 в Омске,
 в Оренбурге,
 в Пензе,
 в Петропавловске (Казахстан),
 в Ростове-на-Дону,
 в Рязани в (пос. Соколовка),
 в Смоленске,
 в Троицке,
 в Тюмени,
 в Удомле,
 в Уссурийске,
 в Челябинске.

Прочие объекты городской инфраструктуры 
 Сквер в Санкт-Петербурге (Каменноостровский пр., 39-41).

Книги 
Книги о А. С. Попове:
 Головин Г. И. (Серия ЖЗЛ, № 141): Александр Степанович Попов — 1945, 88 стр., 50

Фильмы 
Фильмы о А. С. Попове:
 Александр Попов (фильм)

Праздники 
 16 марта — день рождения А. С. Попова
 7 мая — День радио

В нумизматике 
В 1984 году Госбанком СССР выпущена юбилейная монета номиналом 1 рубль, посвящённая А. С. Попову.

В филателии 
Марки с портретом А. С. Попова, а также посвящённые изобретению им радио:

А. С. Попов также изображен на почтовых марках Болгарии 1951 года (2 марки) и 1960 года, Венгрии 1947 года.

Почтовые конверты с портретом А. С. Попова:

Почтовые карточки с портретом А. С. Попова:

Другое 
 Кратер Попов, Луна, обратная сторона, экваториальная область
 Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники: в номинации электро- и радиотехника, электроника и информационные технологии.

Примечания 

Александр Попов
Попов